Laruette ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Louis Laruette (1731–1792), französischer Opernsänger (Bariton) und Komponist
 Marie-Thérèse Laruette (1744–1837), französische Opernsängerin